Il singolare del Barcelona Open Banc Sabadell 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Rafael Nadal e si è confermato sconfiggendo in finale David Ferrer per 7-61, 7-5.

Teste di serie 
Le prime nove teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Rafael Nadal (campione)
 Andy Murray (quarti di finale)
 David Ferrer (finale)
 Tomáš Berdych (ritirato per problemi intestinali)
 Janko Tipsarević (quarti di finale)
 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Feliciano López (quarti di finale)
 Kei Nishikori (quarti di finale, ritirato)
 Fernando Verdasco (semifinale)

  Radek Štěpánek (ritirato per virus allo stomaco)
  Milos Raonic (semifinale)
  Marcel Granollers (primo turno)
  Kevin Anderson (terzo turno)
  Juan Ignacio Chela (ritirato per infortunio al tendine di Achille)
  Bernard Tomić (secondo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno)
  Albert Ramos (terzo turno)
  Denis Istomin (primo turno)

Qualificati 

  David Goffin (primo turno)
  Robert Farah (terzo turno)
  Serhij Bubka (primo turno, ritirato)
  Aljaž Bedene (primo turno)

  Federico Delbonis (secondo turno)
  João Sousa (secondo turno)
  Andrej Golubev (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2012
ATP World Tour 2012